Miejscowości w USA:
 Pearl City – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Honolulu
 Pearl City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Pearl City – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie DeWitt